Иван Трофимович Карпенко (; 1916—1970) — советский лётчик минно-торпедной авиации и военачальник, участник советско-японской войны 1945 года, Герой Советского Союза (14.09.1945), генерал-лейтенант авиации (27.04.1962).

Биография 
Родился 1 (14) декабря 1916 года в посёлке Лисичанск Луганской области Украины, в семье рабочего. Украинец. Окончил 7 классов и школу ФЗУ, работал слесарем на лисичанском заводе «Пролетарий».

С августа 1934 года на службе в Красной Армии. В 1935 году окончил 11-ю военную школу военных пилотов в Ворошиловграде. С декабря 1935 года служил в 50-й авиационной бригаде ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии: военный пилот, с ноября 1937 — младший лётчик. С июня 1938 года служил в 14-м дальнебомбардировочном авиационном полку ВВС ОКДВА и Дальневосточного фронта: старший лётчик, с октября 1938 — помощник военкома полка по комсомольской работе, с декабря 1939 года — командир звена, с мая 1941 — помощник командира эскадрильи, с июня 1942 — заместитель командира эскадрильи. Член ВКП(б) с 1939 года.

В июле 1942 года весь полк был передан из ВВС РККА в состав ВВС Тихоокеанского флота ВМФ России, где получил наименование 52-й дальнебомбардировочный авиационный полк и включён во 2-ю минно-торпедную авиационную дивизию. Там сразу был назначен командиром эскадрильи, в августе 1943 — помощником командира 52-м дальне-бомбардировочного авиационного полка по лётной подготовке и воздушному бою. За отличную боевую подготовку эскадрильи и за выполнение задания по перегону группы самолётов на фронт в сложных метеоусловиях без происшествий в 1943 году награждён орденом Красной Звезды.

В этой должности участвовал в советско-японской войне в августе 1945 года. Во главе крупных групп бомбардировщиков полка произвёл массированные налёты на бомбардировку военных объектов в военно-морской базе Сейсин (Чхонджин) в Северной Корее, на разрушение железнодорожных узлов и мостов на шоссейных дорогах, а также на борьбу с плавсредствами японцев. Совершил 5 боевых вылетов, особенно отличился при разрушении железнодорожного узла Киссю. Уничтожил много живой силы и техники противника. Полк выполнил 136 боевых вылетов без боевых потерь и без навигационных происшествий, в чем большая заслуга именно И. Т. Карпенко.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года Карпенко Ивану Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7142).

После войны служил в авиации ВМФ СССР. С ноября 1945 по ноябрь 1947 года командовал 66-м минно-торпедным авиационным полком. В 1949 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы авиации ВМФ (Рига), с февраля 1949 по январь 1951 года — командир 19-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 8-го ВМФ. Генерал-майор авиации (звание присвоено 27 января 1951 года).

В 1952 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С января 1953 года — помощник командующего, с января 1958 года — заместитель командующего ВВС Черноморского флота. сам освоил несколько типов реактивных торпедоносцев и ракетоносцев, успешно организовал переобучение на них лётного состава.

С января 1959 года  назначен начальником Николаевского высшего военно-морского технического училища, с декабря 1959 года начальником созданного на его базе 33-го Учебного центра авиации ВМФ по подготовке морских лётчиков имени Е. Н. Преображенского к полётам на реактивных самолётах. Генерал-лейтенант авиации (27 апреля 1964 года). В сентябре 1967 года возглавил созданный на базе реорганизованного учебного центра Центр боевого применения и переучивания лётного состава авиации ВМФ. 

Скончался 2 сентября 1970 года. Похоронен в Городском некрополе города Николаев.

Память 
 Бюст установлен на аллее Героев перед штабом 7060-й авиабазы морской авиации ТОФ (в/ч 69262) в гарнизоне Елизово Камчатского края.
 В октябре 1970 года улица Новоспортивная в микрорайоне Лески Заводского района города Николаева переименована в улицу Генерала Карпенко.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (14.09.1945).
 Орден Ленина (14.09.1945).
 Два ордена Красного Знамени (5.11.1954, 31.10.1967).
 Четыре ордена Красной Звезды (28.06.1944, 26.07.1944, 15.11.1950, 29.04.1957).
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944).
 Ряд медалей СССР.
 Иностранная медаль.

Примечания

Литература 
 Булкин С. П. Герои Отечества. — 2-е изд. — Донецк: Донбасc, 1977. — С.152—153.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — : Воениздат, 1977. — С.212.
 
 Золотые Звёзды тихоокеанцев. — Владивосток, 1982. — С.173-176. 
 Иванов П. Н. Крылья над морем. — Москва: Воениздат, 1973. — 304 с. — С.277.
 
 Подвиги, ставшие легендой. — Донецк: Донбасс, 1985. — С.235-237.

Ссылки 
 

Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены КПСС
Похороненные в Городском некрополе (Николаев)
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС